Lietzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Lietzmann (1955–2006), deutscher Schwimmer

 Hilda Lietzmann (1925–2008), deutsche Historikerin
 Joachim Lietzmann (1894–1959), deutscher Vizeadmiral
 Sabina Lietzmann (1919–1995), deutsche Journalistin
 Siegfried Lietzmann (* 1951), deutscher Unternehmer und Politiker (LDPD, FDP)
 Walther Lietzmann (1880–1959), deutscher Mathematikdidaktiker

Siehe auch:
 Litzmann